In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 1995 (ATP Tour) dargestellt. Im Kalender der Saison 1995 gab es große Umwälzungen; neu im Tourkalender waren die Turniere von Porto, St. Petersburg, Valencia, Bermuda und das Masters-Turnier von Essen. Einige Turniere änderten ihren Standort; so wanderte das Turnier von Manchester nach Nottingham, das Turnier von Sun City nach Johannesburg, die U.S. Men’s Clay Court Championships zogen von Birmingham nach Pinehurst, die Dutch Open von Hilversum nach Amsterdam und die ATP-Weltmeisterschaft im Doppel von Jakarta nach Eindhoven. Vor allem aber fanden viele Wettbewerbe aus dem Vorjahr nicht mehr statt; so fand man die Turniere von Oʻahu, Saragossa, Osaka, Florenz, Schenectady, Athen, Madrid, Antwerpen sowie das Indoor-Turnier von Sydney nicht mehr im Tourkalender.

Turnierplan 

 1 Turnierbeginn (ohne Qualifikation)
 2 Das Kürzel "(i)" (= indoor) bedeutet, dass das betreffende Turnier in einer Halle ausgetragen wurde

Weltrangliste zum Saisonende

Turniersieger

Einzel

Doppel

Siehe auch 
 WTA Tour 1995

Weblinks 
 Website der ATP

 
Tennissaison 1995